Die Baureihe 142 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 von 1992 bis ca. 1996 die Elektrolokomotiven der DB-Baureihe 142, vormals DR-Baureihe E 42 und DR-Baureihe 242 mit dem Spitznamen Holzroller
 von 1978 bis 1992 die Diesellokomotiven der DR-Baureihe 142, später DB-Baureihe 242